

Sigle 
CRQ est un sigle qui peut signifier :
 Croissant Rouge du Qatar ;
 Contrôle routier Québec.

Code 
CRQ est un code qui peut signifier :
 Air Creebec (Canada), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Code